Алим Набиев (10 октября 1994 год, Караджала) — профессиональный боец муай-тай и кикбоксинга, выступающий в полусреднем весе. Семикратный чемпион мира, трехкратный чемпион Европы,многократный чемпион Украины . Выступает в GLORY. Боевой псевдоним «Профессор». На ринге в разное время выступал за несколько стран — Россию, Украину и Азербайджан. Представлял профессиональные команды Vityaz Fight и Gabala.

Биография 
Алим Набиев родился в Грузии и жил там до четырёх лет. В 5 он переехал на Украину в город Полтава, где окончил школу. После её окончания поступил в Кооперативный университет. Учился на отделении «Финансы и кредит».

До 10 лет Набиев занимался футболом и только потом пришел в муай-тай, последовав примеру своих братьев. Уже через две недели после начала занятий он принял участие в детском чемпионате Украины, где дошел до финала, но проиграл. В Полтаве Алим тренировался и выступал за клуб «Легион». Долгое время тренером Набиева на Украине, а после переезда и в России был Руслан Кривуша.

Набиев дружит с Хаялом Джаниевым — Чингизом Аллазовым , Забитом Самедовым бойцом муай-тай азербайджанского происхождения.

Карьера бойца 
Набиев выигрывал чемпионские пояса по разным версиям — IFMA, WMF, WMC, W5.

19 ноября 2016 года в Марселе на турнире «Nuit des Champions 2016» в поединке с Йоханом Лидоном Набиев единогласным решением судей стал чемпионом WMC в весе до 79,3 кг.

8 ноября 2016 года единогласным решением побеждает Владимира Моравчика в бою за чемпионский титул W5 на «Legends in Prague» в весе до 77.

В 2018 году Набиев переехал в Голландию, где начал заниматься в зале Super Pro Sportcenter вместе с Рико Верховеном и Альбертом Краусом. Несмотря на смену тренировочной базы, Алим продолжил сотрудничество с Эдуардом Филбергером и командой Vityaz Fight.

22 июня 2019 года Набиев проиграл нокаутом Седрику Думбие во втором раунде боя за титул чемпиона GLORY в весе до 77 кг.в Итоге у них 1-1

Статистика в кикбоксинге

Примечания

Ссылки 
 Твиттер Алима Набиева
 Инстаграм Алима Набиева 

Персоналии по алфавиту
Бойцы муай-тай из России
Бойцы муай-тай Украины
Бойцы муай-тай из Азербайджана
Бойцы муай-тай из Грузии
Кикбоксеры России
Кикбоксеры Украины
Кикбоксеры Азербайджана